Села:
 Стадня — Львівська область, Золочівський район
 Стадня — Полтавська область, Лубенський район